Давул — народный музыкальный ударный инструмент, распространённый на Кавказе, в Средней Азии, Иране, Болгарии (тъпан), Турции и Гагаузии (Молдавия). С двух сторон имеет мембраны из овечьей или козлиной кожи. Как правило, используется в качестве сопровождения зурны.

Примечания

Ссылки 
 
 Davul
 Описание Турецкого давула

Армянские музыкальные инструменты
Турецкие музыкальные инструменты
Иранские музыкальные инструменты
Болгарские музыкальные инструменты
Барабаны
Мембранофоны